Deze pagina geeft een overzicht van alle selecties van de deelnemende landen aan het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Elk deelnemend land moest 23 spelers, waarvan 3 doelmannen, selecteren. Het Europees kampioenschap voetbal 2016 was de eerste editie waaraan 24 landen deelnamen, in plaats van slechts 16 landen die op het Europees kampioenschap voetbal 2012 nog waren toegelaten. De statistieken en gegevens van de spelers zijn correct tot de start van het toernooi.

Groep A

Bondscoach:  Didier Deschamps

Oorspronkelijk maakten Raphaël Varane, Jérémy Mathieu en Lassana Diarra deel uit van de Franse selectie, maar zij haakten voor het toernooi af wegens een blessure. Het drietal werd vervangen door Adil Rami, Samuel Umtiti en Morgan Schneiderlin.

Bondscoach:  Anghel Iordănescu

Bondscoach:  Gianni De Biasi

Bondscoach:  Vladimir Petković

Groep B

Bondscoach:  Roy Hodgson

Bondscoach:  Leonid Sloetski

Oorspronkelijk maakten Alan Dzagojev en Igor Denisov deel uit van de Russische selectie, maar zij haakten voor het toernooi af wegens een blessure. Het tweetal werd vervangen door Dmitri Torbinski en Artoer Joesoepov.

Bondscoach:  Chris Coleman

Bondscoach:  Ján Kozák

Groep C

Bondscoach:  Joachim Löw

Oorspronkelijk maakte Antonio Rüdiger deel uit van de Duitse selectie, maar hij haakte voor het toernooi af wegens een blessure. Hij werd vervangen door Jonathan Tah.

Bondscoach:  Michajlo Fomenko

Bondscoach:  Adam Nawałka

Bondscoach:  Michael O'Neill

Groep D

Bondscoach:  Vicente del Bosque

Bondscoach:  Pavel Vrba

Bondscoach:  Fatih Terim

Bondscoach: Ante Čačić

Groep E

Bondscoach:  Marc Wilmots

Bondscoach:  Antonio Conte

Bondscoach:  Martin O'Neill

Bondscoach:  Erik Hamrén

Groep F

Bondscoach:  Fernando Santos

Bondscoach:  Lars Lagerbäck &  Heimir Hallgrímsson

Bondscoach:  Marcel Koller

Bondscoach:  Bernd Storck

Trivia 
De Hongaarse doelman Gábor Király was met een leeftijd van 40 jaar en 70 dagen bij de start van het toernooi de oudste speler die deelnam aan het EK. De Engelse aanvaller Marcus Rashford was met een leeftijd van 18 jaar en 223 dagen juist de jongste speler op het EK. Sergio Rico van Spanje was de jongste doelman op het EK met een leeftijd van 22 jaar en 283 dagen. Op dit toernooi was de Italiaanse Gianluigi Buffon met 38 jaar en 134 dagen de oudste aanvoerder, terwijl de Belgische Eden Hazard met een leeftijd van 25 jaar en 155 dagen de jongste aanvoerder was. Met een gemiddelde leeftijd van 25,39 jaar had Engeland de jongste selectie op het EK 2016, Ierland had met een gemiddelde leeftijd van 29,39 jaar de oudste selectie.
Doelman Iker Casillas was met 166 interlands voor Spanje bij de start van het toernooi de meest ervaren international op het EK. Hij behoorde tot een groep van 25 spelers die al meer dan 100 interlands hadden gespeeld. Daar tegenover stonden vijf spelers die nog moesten wachten op hun debuut voor de nationale ploeg: Benoît Costil, Samuel Umtiti (beiden Frankrijk), Mykyta Sjevtsjenko (Oekraïne), Harun Tekin (Turkije) en Christian Kabasele (België).
Liverpool en Juventus leverden met twaalf spelers de meeste EK-gangers. 97 spelers op dit EK speelden destijds in de Premier League en 29 spelers speelden in het Championship. In totaal speelden dus 126 spelers in Engeland, waarmee Engeland het sterkst vertegenwoordigd land was op deze EK-eindronde.
Engeland was het enige aan het EK deelnemende land waarbij alle geselecteerde spelers in eigen land speelden. IJsland, Noord-Ierland en Ierland waren de enige landen waarbij geen van de geselecteerde spelers in eigen land speelde.
Slechts negen spelers die deelnamen aan het EK speelden in clubverband in een land dat niet aangesloten was bij de UEFA. Slechts twee spelers (Adam Nemec en Arkadiusz Milik) verdienden hun brood in Nederland. Dat was het minste aantal spelers dat in Nederland speelde sinds 1972.
De stad die de meeste speler afleverde voor dit EK is Reykjavik. De hoofdstad van IJsland leverde vijftien spelers.

Europees kampioenschap voetbal 2016